Donald George Broadley (1929-2016), un herpétologiste britannique
 Eric Broadley (1928-2017), un entrepreneur britannique, fondateur de Lola Cars
 Tom Broadley (1871-1950), un joueur de rugby à XV anglais
Patronyme anglais